Artur Jeghojan (orm. Արտուր Յեղոյան; ur. 14 września 1990 w Aszocku) – ormiański biegacz narciarski.

Biegi narciarskie uprawia od 2000. W Pucharze Świata zadebiutował 29 listopada w Ruce, gdzie zajął przedostatnie, 86. miejsce w sprincie stylem klasycznym.
Mówi po ormiańsku, rosyjsku, angielsku i hiszpańsku.

Kariera

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata młodzieżowców

Puchar Świata

Miejsca na podium 
Jeghojan nigdy nie stał na podium indywidualnych zawodów Pucharu Świata.

Miejsca w poszczególnych zawodach

Bibliografia 
 Profil na stronie ZIO 2014

Linki zewnętrzne 
 Profil na fis-ski.com 

Ormiańscy biegacze narciarscy
Ormiańscy olimpijczycy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2014
Urodzeni w 1990